Паулин Венетский (Венецианский) или Паолино Венето (), также Павлин Венецианский или Паулино Венецианец (Paulino da Venezia), также Паолино Минорит или Минорита (то есть францисканец; род. около 1270 года — ум. 22 июня 1344 года в Поццуоли, ныне Италия), был послом Венецианской республики при дворах короля Роберта Анжуйского и папы Иоанна XXII, затем епископом Поццуоли (1324—1344), королевским советником (с 1328—1344) и автором работ исторического, географического, политического и мифологического характера. Его рукописи хранятся в Апостольской библиотеке в Риме и в Национальной библиотеке в Париже.

Также известен как Паулинус Минорита, Паулинус Венецианский, Паули де Пуццолес, Поулинус или Норданус. Или как Павлин Минорит из Венеции.

Его две основные работы: «Хронология» (или «Компендиум»; ) и «Сатирика» (), завершённые между 1321 и 1323 годами, но позже дополненные, являются универсальными хрониками от Адама и Евы до современной ему эпохи, и включают в изложение основных политических и религиозных событий разные отрывки: выдержки из древних авторов, биографии святых, географические описания и мифологические истории, часто задуманные как небольшие автономные трактаты («De diis gentium», «De mappa mundi», «De ludo scachorum»).

Считается одной из ключевых фигур в развитии средневековой картографии.

Ссылки 
 Скан «Chronologia magna» на сайте Национальной библиотеки Франции (Gallica).
 Скан «Opera historica» (Compendium, Mappa mundi…) — Vaticanus latinus 1960 — на сайте Апостольской библиотеки Ватикана (DigiVatLib).
 Оглавление и перечень опубликованных исследований «Vaticanus latinus 1960» (OpacVatLib)

Примечания 

Епископы XIV века
Дипломаты XIV века
Писатели XIV века
Историки XIV века
Географы XIV века
Францисканцы Италии
Дипломаты Венецианской республики